Натуральне число 1874
 1874 рік до нашої ери
 1874 рік нашої ери